Незаме́тный:

 Незаметный (остров, Архангельская область) — остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
 Незаметный (остров, Красноярский край) — остров в архипелаге Северная Земля.
 Незаметный — город (переименован в Алдан).

Якутия 
 Незаметный — река, правый приток р. Онгкучах, координаты 66°45' с. ш. 114°10' в. д., код ГКГН 336610.
 Незаметный — река, теряется в правобережье р.Чибагалах, координаты 65°52' с. ш. 142°23' в. д., код ГКГН 356046.

См. также 
Незаметная
Незаметное